kleeflaag (wegenbouw).
de plakkende laag op stickers en pleisters